Municipio de Neligh puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Neligh (condado de Antelope, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Antelope.
 Municipio de Neligh (condado de Cuming, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Cuming.